Земляной волк () — вид африканских млекопитающих из семейства гиеновых. Традиционное название этого вида на  означает «земляной волк» и отражает его привычку обитать в норах.

Впервые вид описал, после посещения Южной Африки, ученик Линнея Андерс Спаррман, и отнёс его к циветам. Позже молодой французский натуралист Изидор Жоффруа Сент-Илер отнёс земляного волка к отдельному, новому роду.

Родовое название Proteles образовано от  «спереди завершённый»: у земляного волка на передних лапах по 5 пальцев. Название вида от  — «хохлатый».

Внешний вид 
Невзирая на внешнее сходство с полосатой гиеной, размеры земляного волка и некоторые характерные особенности окраски и анатомии позволяют легко отличать его от последней. Земляной волк вдвое мельче настоящих гиен: длина его тела всего 55—95 см, длина хвоста — 20—30 см, высота в плечах — 45—50 см. Взрослые особи весят от 8 до 14 кг, в зависимости от сезонной доступности пищи. Полового диморфизма в размерах не наблюдается. Другим отличием от гиен является наличие у земляного волка 5 (а не 4) пальцев на передних лапах.

Телосложение у земляного волка более хрупкое, чем у настоящих гиен; конечности высокие и довольно тонкие, шея длинная. Передние конечности длиннее задних, однако покатость спины не так выражена, как у гиен. Голова похожа на собачью, удлинённая, с узкой мордой. Волосяной покров густой, состоит из длинной грубой ости и мягкого, извитого подшерстка. Удлинённые волосы, растущие от затылка до крупа, образующие гриву, которая в случае опасности поднимается дыбом, заставляя земляного волка выглядеть крупнее. Волосы, растущие на верхней части тела земляного волка, — самые длинные среди хищных млекопитающих: от 7 см на затылке до 20 см на плечах и 16 см на хвосте.

Окрас шерсти светлый, от желтовато-серого до рыжеватого; горло и нижняя часть тела бледнее, серовато-белые. Контрастные узоры обычно состоят из 3 поперечных и 1—2 диагональных чёрных полос на боках и множества поперечных полос на лапах, которые в проксимальных отделах конечностей сливаются в сплошное чёрное поле. Хвост пушистый, в чёрных пестринах; конец хвоста чёрный. На шее также иногда заметны чёрные полосы и пятна. На морде волосы короткие (10—15 мм) и редкие, серого цвета; конец морды оголённый и чёрный.

Пальцев на передних конечностях — 5, на задних — 4; они снабжены мощными невтяжными когтями. Походка пальцеходящая. Глаза довольно крупные; уши большие и заострённые. Язык широкий; слюна, выделяемая крупными подчелюстными железами, как и у всех термитофагов, клейкая. Челюсти земляного волка, вопреки некоторым утверждениям, непропорционально сильные, с острыми клыками, однако в связи с особенностями его питания коренные зубы упрощённые и редко расположенные. Мощная жевательная мускулатура и острые клыки необходимы земляным волкам для схваток с соперниками и потенциальными хищниками. Хорошо развиты анальные железы, структурой похожие на аналогичные железы у полосатой и пятнистой гиен. У самок 2 пары паховых сосков. Диплоидное число хромосом 40.

Распространение 
Земляной волк встречается в Восточной и Южной Африке. Его ареал разорван тропическими лесами Замбии и Южной Танзании, где данный вид не водится. Таким образом, одна популяция земляного волка обитает в Южной Африке (ЮАР, Лесото, Свазиленд, Намибия, Ботсвана, Зимбабве, Южная Ангола, Южная Замбия и Юго-Западный Мозамбик). Другая, более северная, популяция встречается от Центральной Танзании через Северо-Восточную Уганду, Кению, Сомали, вдоль побережья Эфиопии, Эритреи и Судана вплоть до юго-восточной оконечности Египта. Отсутствует на большей части территории Замбии, в Южной Танзании и в Западной Африке. Имеются единичные неподтверждённые сообщения о его присутствии в ЦАР и Бурунди.

Географически различают 2 подвида земляных волков:
  из Южной Африки,
  из Восточной и Северо-Восточной Африки.

Образ жизни 

Обитает на открытых сухих равнинах (с ежегодным уровнем осадков 100—800 мм), встречается в сельскохозяйственных угодьях. Гористых местностей и пустынь избегает. Не встречается также в сухих тропических лесах (миомбо). Ареал в целом совпадает с распространением термитов семейства Hodotermitidae, населяющих травянистые равнины и саванны. Держатся земляные волки поодиночке, хотя обычно живут моногамными семейными парами. Агрессивно защищают от вторжения свои кормовые территории, размеры которых в зависимости от доступности пищи варьируют от 1 до 4 км². Как правило, на каждой кормовой территории находится около 3000 термитников, в среднем по 55 000 насекомых в каждом. Границы кормового участка по периметру метятся желтовато-оранжевыми выделениями анальных желёз, которые на воздухе из-за окисления быстро приобретают чёрный цвет. Внутри участков, возле логов и уборных также ставятся пахучие метки. Территорию метят как самцы, так и самки, хотя самцы делают это чаще.

Активен земляной волк в сумерках и по ночам, только в Южной Африке зимой переходит к дневной активности, что соответствует поведенческим паттернам его основной пищи, термитов. В Северо-Капской провинции его активность начинается через 0,5—1 ч после заката и заканчивается за 1—2 ч до рассвета; зимой (с мая по август) активность часто начинается за 1—2 ч до рассвета, продолжаясь, пока температура воздуха не упадёт ниже 9˚C. На кормёжке земляной волк движется со скоростью ок. 1,7 км/ч, за ночь покрывая 8—12 км (летом) или 3—8 км (зимой). Днём земляной волк обычно скрывается в подземных убежищах, обычно в старых норах трубкозубов (которые строятся неподалёку от термитников), а также в пустующих норах дикобразов (Hystrix africaeaustralis) и долгоногов. Способен рыть и собственные норы. На занимаемой земляным волком территории может быть до дюжины логовищ, которые в среднем занимаются по 6—8 недель, после чего сменяются.

В отличие от настоящих гиен, земляной волк питается не падалью, а термитами и изредка — другими насекомыми и их личинками (в частности жуками-мертвоедами, которых он собирает на трупах животных) и паукообразными. Основу его рациона составляют термиты родов Trinervitermes: T. bettonianus в Восточной Африке, T. rhodesiensis в Зимбабве и Ботсване и T. trinervoides в Южной Африке. В Южной Африке зимой его рацион дополняется термитами Hodotermes mossambicus, которые ведут дневной образ жизни (что обуславливает смену земляным волком ночной активности на дневную); в Восточной Африке в сезон дождей, когда T. bettonianus менее активны, — другими термитами, преимущественно родов Odontotermes и Macrotermes. Несмотря на изменения в рационе, южноафриканские земляные волки зимой (июнь-июль) переживают период голодания, теряя до 20 % веса тела. Зима также является периодом самой высокой смертности среди молодняка. В отличие от других термитофагов, земляной волк не разрушает термитники, но ждёт, пока термиты выйдут на поверхность и слизывает их с почвы, используя свой широкий клейкий язык. Это обуславливает особенности его рациона: Trinervitermes — единственные термиты, которые в течение большей части года регулярно выходят кормиться на поверхность. Один земляной волк за ночь способен съесть от 200 000 до 300 000 термитов, что в год составляет порядка 105 000 000 термитов. Земляные волки практически не имеют пищевых конкурентов — другие виды-термитофаги (трубкозуб, большеухая лисица) поедают термитов рода Trivitermes намного реже.

Изредка земляной волк ловит мелких грызунов и птиц, гнездящихся на земле, или поедает их яйца. В его рационе есть место и для растительной пищи. Не зависит от источников воды, получая жидкость из термитов. Единственное время, когда земляные волки отыскивают источники воды, — это затянувшиеся холодные периоды зимы. Кормятся земляные волки исключительно в одиночку; вместе со взрослыми особями на кормёжке можно наблюдать только подросших детёнышей, но уже 4-х месячные детёныши большую часть времени кормятся поодиночке.

Хорошо развиты обоняние и слух. Земляной волк использует несколько типов коммуникации (голосовой, визуальный, осязательный и с помощью запахов). Земляные волки, как правило, молчаливы. Голосовые сигналы, заключающиеся в потявкивании и рычании, служат проявлением агрессии по отношению к противнику. Во время стычек с противниками земляные волки поднимают гриву на спине дыбом. По некоторым сведениям, одним из средств защиты им служит разбрызгивание выделений анальных желез, однако этому нет надёжных свидетельств.

Размножение 
Земляные волки образуют моногамные пары. Однако, если самец неспособен защитить свою территорию, самка спаривается с другим, более доминантным самцом, хотя потомство позднее охраняет её постоянный партнёр. Течка у самок происходит в конце июня — начале июля (Северо-Капская провинция). Спаривание продолжается до 4 часов, самки остаются рецептивными от 1 до 3 дней — таким образом, у детёнышей может быть смешанное отцовство. Если оплодотворения не происходит, самка повторно входит в эструс.

Беременность длится примерно 90 дней, самка приносит 2—4 детёнышей (хотя в зоопарках наблюдались помёты из 1—5 детёнышей). В Южной Африке детёныши рождаются с октября по декабрь; в более тёплых северных районах (Ботсвана, Зимбабве) сезон размножения менее выражен Детёныши на протяжении 3—4 недель остаются в логове; логова меняются примерно 1 раз в месяц. Потомством занимаются оба родителя. На протяжении 3 месяцев самец охраняет территорию от хищников и порядка 6 часов сторожит логово по ночам, пока самка кормится. В течение жизни самки, чьи логова охранялись самцами, в среднем приносили по 1,5 детёныша в год, что в 3 раза больше, чем у одиноких самок.

До 9 недель детёныши не удаляются более чем на 30 м от логова. 12-недельные детёныши начинают сопровождать родителей на кормёжке, но по-прежнему не удаляются более чем на 300—500 м от логова. К 4 месяцам молочное вскармливание прекращается и молодняк переходит на самостоятельное кормление, однако остаётся вместе с родителями до следующего сезона размножения, то есть на протяжении 1 года. К 2 годам молодые земляные волки достигают половой зрелости.

В неволе продолжительность жизни — 13—15 лет; в природе точно неизвестна, предположительно, около 10 лет. Основными врагами земляных волков являются чепрачные шакалы, которые убивают как детёнышей, так и взрослых особей. Также на них охотятся другие гиены, львы и леопарды.

Статус популяции 
Аборигены традиционно охотятся на земляных волков ради мяса и меха. Этот вид повсеместно редок, однако не относится к числу вымирающих. Наблюдения за ним затруднены ночным образом жизни и общей скрытностью этого животного. Основную угрозу для него представляют нападения собак, дорожные инциденты и отравления ядовитыми веществами, используемыми против насекомых-вредителей. Земляные волки играют заметную роль в контроле за популяциями термитов. В списке Международной Красной книги земляной волк имеет статус Lower Risk: Least Concern.

Примечания

Источники 
 GEOFFROY SAINT-HILAIRE (Isidore) Description d’un nouveau genre de mammifères carnassiers sous le nom de Protèle. [Paris, Belin], 1824
 Koehler, C. E. and Richardson, P. R. K. 1990. Proteles cristatus. Mammalian Species No. 364: 1-6. Published by The American Society of Mammalogists.
 Morton-Matcham, M. and B. Arbogast. 2005. «Proteles cristatus» (On-line), Animal Diversity Web. Accessed April 11, 2007.
 Hyaena Specialist Group 1996. Proteles cristatus. In: IUCN 2006. 2006 IUCN Red List of Threatened Species. <www.iucnredlist.org>. Downloaded on 11 April 2007.
 Aardwolf. Информация с сайта Hyaena Specialist Group (IUCN Species Survival Commission Hyaenidae Specialist Group). 12 апреля 2007.
 Жизнь животных : в 7 т. / Под ред. В. Е. Соколова. Т. 7. Млекопитающие — 2-е изд., перераб. — М.: Просвещение, 1989. — 558 с. (Стр. 313—314).

Статьи 
 Aardwolf на сайте Blue Planet Biomes.

Гиеновые
Млекопитающие Африки
Животные, описанные в 1783 году
Термитофаги